Esistono più comuni francesi con questo nome

Guillac – Gironda
Guillac – Morbihan